Příjmení McClelland nese více různých osobností:

 David McClelland (1917–1998) – americký psycholog
 Glenn McClelland (* ????) – americký hráč na klávesové nástroje
 Joseph McClelland (1909–????) – americký fotograf

Externí odkazy